Бароев — фамилия; имеет женскую форму Бароева.
 Бароев, Михаил Сандрович (1919—1994) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Бароев, Хасан Махарбекович (род. 1982) — российский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион 2004 года.

См. также